Garneri è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Garnero.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente torinese, è presente anche nel bresciano.

Potrebbe derivare dal prenome medioevale Garnero.

In Italia conta circa 58 presenze.

La variante Garnero è tipica piemontese, del cuneese e del torinese.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani